De La Soul — американское хип-хоп-трио, образованное на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, в 1987 году Группа наиболее известна своим эклектическим семплингом, ловкими текстами и своим вкладом в эволюцию поджанров джаз-рэп и альтернативный хип-хоп. Участники группы — ,  и . Троица создала группу, ещё учась в старших классах, и демо-лентой с песней «Plug Tunin’» привлекла внимание музыкального продюсера . Со своей игривой игрой слов, инновационным семплингом и остроумными скетчами, дебютный альбом группы —  — называют «хип-хоповым шедевром».

На сегодня этот альбом остаётся самым большим коммерческим успехом группы — их последующие альбомы продавались всё меньше и меньше, несмотря на то что получали высокие оценки критиков. Группа оказала значительное вляние на раннюю стадию карьеры рэпера и актёра Моса Дефа и является центральной частью коллектива Spitkicker. De La Soul также является второй самой долгоживущей группой в , после Jungle Brothers. В 2006 году группа De La Soul стала обладателем премии «Грэмми», за совместный с группой Gorillaz сингл «Feel Good Inc.».

Кроме того, песня «Me Myself and I» в исполнении De La Soul входит в список 500 Songs That Shaped Rock and Roll по версии Зала славы рок-н-ролла.

Дискография 
 См. статью «De La Soul discography» в английском разделе.

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Hot Dance Club Songs

Примечания

Ссылки 

 
 Биография De La Soul на сайте Rolling Stones

 Биография De La Soul на сайте MTV
 Биография De La Soul на сайте RAP.RU

Музыкальные коллективы из штата Нью-Йорк
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Группы альтернативного хип-хопа
Хип-хоп-группы США
Хип-хоп-группы Восточного побережья
Группы танцевальной музыки США
Хип-хоп-трио‎